Ферс:
 Фёрс, Джон Руперт (1890—1960) — английский лингвист, специалист по общему языкознанию и фонологии.
 Фёрс, Раймонд (1901–2002) – новозеландский антрополог и этнолог.
 Ферс, Маргарет (Ферз, ) — художник по костюмам.
 Ферс, Роджер (1903—1972) — британский художник по костюмам и художник-постановщик.
 Ферт, Эверетт (Ферс, ) — американский музыкант-ударник.

 Ферс — река в Германии.
 Ферс — одно из названий города в Самарии.